Сипа се може односити на:

 Сипе, род морских животиња које спадају у класу главоножаца
 СИПА (агенција), босанскохерцеговачка државна полицијска служба
 Сипа (оружје)
 „сипа“, треће лице једнине презента од глагола „сипати“